

Роенок — місто, штат Алабама
 Роенок — місто, штат Індіана
 Роенок — місто, штат Техас
 Роенок — місто, штат Вірджинія
 Роенок — селище, штат Іллінойс
 Роенок — переписна місцевість, штат Луїзіана

Див. також 
 Роанок